Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2009 — десятый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 159 команд из 31 страны.

Страны участников

Турнир 
Самые старые участники чемпионата:
 среди мужчин —  Франсиско Рамирес (18.10.1926 г.р.)
 среди женщин —  Парн Рит (22.01.1941 г.р.)

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Eduardo Awards 
В память о первом секретаре FIMBA Эдуардо Родригесе Ламасе присуждается премия «Eduardo Awards» лучшим игрокам, тренерам, функционерам:
 Лучший судья —  Феликс Фарес
 Жизнь в спорте —  Иоланда Хорхио
 Лучшая баскетболистка Америки —  Тереза Дуран
 Лучший баскетболист Америки —  Винисио Муньос
 Лучшая баскетболистка Европы —  Хана Брухова
 Лучший баскетболист Европы —  Антонелло Рива
 Золотая женщина —  Хана Брухова
 Золотой мужчина —  Д.Гауптман
 Лучший логотип соревнований ФИМБА (2007—2009) —  Пезаро 2008
 Лучшая организация соревнования ФИМБА (2007—2009) —  Пезаро 2008

Примечания

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА
 Результаты ЧМ на сайте Петербургской ассоциации ветеранов баскетбола

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2009 год в баскетболе